Az Amerikai Egyesült Államok lakásügyi és városfejlesztési minisztere az Egyesült Államok Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumának vezetője, tagja az elnök kabinetjének és tizenharmadik az utódlási sorrendben. A posztot 1965. szeptember 9-én hozta létre Lyndon B. Johnson elnök, azzal a céllal, hogy „támogassák közösségek felépítését és diszkriminációmentes hozzáférést adjanak lakhatáshoz.”

Jelenlegi fizetése a pozíciónak 221,400 amerikai dollár.

2021. március 10. óta a jelenlegi miniszter Marcia Fudge.

Miniszterek

Jegyzetek 

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban